Maria Dolors d'Amat-Càrcer i de Ros (Barcelona, 19 de desembre de 1867 - Sevilla, 7 de gener de 1939) fou una aristòcrata espanyola, marquesa de Castellbell i Castellmeià, baronessa de Maldà i Maldanell, amb Grandesa d'Espanya.

Propietària de nombrosos terrenys, mentre va viure es van dur a terme la urbanització de molts d'ells. Un d'aquests exemples és a Sant Andreu, de fet a la capital catalana va arribar a tenir contenciosos judicials amb l'Ajuntament de Barcelona per dur a terme l'expropiació d'alguns terrenys. També va promoure la urbanització d'uns terrenys que tenia a Badalona.

Es va casar amb Lluís de Vilallonga i Sentmenat, baró de Segur i militar comandant d'artilleria, de qui va enviudar. Ambdós van tenir a Salvador, hereu dels títols familiars; Joaquim, comte de Sant Miquel de Castellar; Josep Maria, mort el 1921 abans que ella, i una filla anomenada M. Antònia.

Abans de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), va ser coneguda per les festivitats, balls i altres celebracions de prestigi que es feien a la seva residència, al carrer del Pi, que comptaven amb la presència d'importants personalitats, i que tenien repercussió en la vida de l'alta societat d'aquells anys. Va donar el seu nom i atorgava el premi del torneu esportiu de futbol de la Copa Baronessa de Maldà. Entre altres distincions, va ser Dama del noble orde de Maria Lluïsa i presidenta de la Caritat Cristiana.

Mort 
Maria Dolors va morir el 7 de gener de 1939 a la ciutat de Sevilla. Els funerals es van celebrar el 19 de juny d'aquell any a Barcelona, a la parròquia de la Puríssima Concepció, amb l'assistència de membres de l'aristocràcia barcelonina, de l'alta burgesia industrial i altres activitats, així com de les autoritats municipals.

Descendència 
El seu fill Salvador, l'hereu, es va casar el 1919 amb María del Carmen Cabeza de Vaca i Carvajal. Aquest matrimoni va heretar quasi tots els títols dels pares: Marquesat de Castellbell, Marquesat de Castellmeià, Baronia de Segur i Baronia de Maldà.

Joaquim, el segon fill, es va casar amb dona Isabel Girona i Villavechia i va heretar el castell de Castellar. La filla, Maria Antònia, es va casar el 1926 amb Ramón de Carranza i Gómez-Pablos, Marqués de Soto Hermoso.

Referències 

Polítics barcelonins contemporanis
Nobles barcelonins contemporanis
Morts a Sevilla
Barons catalans
Marquesos catalans